Дэниел Танвир Батт (; 21 сентября 1990, Брирли Хилл, Уэст-Мидлендс) — английский футболист, защитник клуба «Сандерленд».

Клубная карьера

Начало карьеры 
Дэнни начал заниматься футболом с 9 лет в Академии «Вулверхэмптон Уондерерс». Он являлся капитаном молодёжной команды, а с 16 лет стал выступать за резервную команду, несмотря на то, что в дебютном матче получил серьёзную травму плеча. Был одним из семи выпускников Академии, подписавших профессиональные контракты в конце сезона 2008/2009.

17 сентября 2009 года на правах месячной аренды перешёл в клуб Лиги Один «Колчестер Юнайтед». 19 сентября дебютировал на профессиональном уровне в домашнем матче против «Хартлпул Юнайтед» (2:0) и был признан "Лучшим игроком матча". После 5 проведенных игр аренда Батта была продлена до конца сезона. 20 февраля 2010 года он забил первый гол на взрослом уровне, принеся своей команде победу в матче против «Олдем Атлетик» (1:0).

24 августа 2010 года Дэнни дебютировал в составе «Вулверхэмптона» в матче 2-го раунда Кубка Лиги против «Саутенд Юнайтед» (2:1). 25 ноября 2010 года на правах месячной аренды присоединился к «Шеффилд Юнайтед», но сыграл всего 1 игру в Чемпионшипе и был отозван «Вулверхэмптоном» обратно. Находился в числе запасных в нескольких матчах Премьер-Лиги, но на поле не вышел.

Аренда в «Шеффилд Уэнсдэй» 
16 марта 2011 года на правах аренды до конца сезона перешёл в клуб Лиги Один «Шеффилд Уэнсдей». Дебютировал 19 марта в гостевом матче против «Саутгемптона» (0:2), а всего принял участие в 10 встречах.

Батт оставил хорошее впечатление у тренерского штаба «сов» и 26 июля 2011 года был вновь арендован «Уэнсдей» сроком до января 2012 года. В декабре аренда была продлена до конца сезона 2011/2012. 31 декабря защитник забил первый мяч в составе «сов», отличившись в поединке против «Престон Норт Энд» (2:0). Всего, по итогам сезона, он сыграл 49 матчей, забив 2 гола, и помог «Уэнсдэй» финишировать на 2-м месте и получить прямую путёвку в Чемпионшип.

Возвращение в «Вулверхэмптон» 

Сезон 2012/2013 Батт начал в составе «Вулверхэмптона», после того, как новый тренер «Шеффилд Уэнсдей» Дейв Джонс отказался от его подписания.
30 августа он забил первый гол за «волков» в матче Кубка Лиги против «Нортгемптон Таун» (3:1), а 29 сентября впервые за четыре сезона сыграл за «Вулверхэмптон» в рамках лиги – как раз в поединке против «Шеффилд Уэнсдей» (1:0). 9 февраля 2013 года защитник забил дебютный гол в Чемпионшипе, принеся своей команде ничью в домашнем матче против «Лидс Юнайтед» (2:2).

Несмотря на вылет «волков» в Лигу Один по итогам сезона, руководство клуба продлило контракт с Баттом на 1 год, а новый менеджер Кенни Джекетт назначил Дэнни вице-капитаном команды. В итоге, он сыграл все 46 игр в чемпионате и помог «Вулверхэмптону» за 4 тура до конца выиграть повышение в Чемпионшип. Также, в январе 2014 года защитник подписал новое долгосрочное соглашение с клубом до лета 2017 года.

Сезон 2014/15 стал первым полноценным для Батта на уровне Чемпионшипа, и он продолжил демонстрировать высокий уровень игры. «Волки» до последнего тура боролись за попадание в плей-офф, финишировав в итоге на 7 месте, а также записали в свой актив рекордные 15 сухих матчей. Однако успешный сезон был подпорчен травмой — 23 апреля 2015 года защитник получил стрессовый перелом ноги и выбыл из строя на 3 месяца. 22 сентября 2016 года Батт продлил контракт с клубом ещё на 4 года.

В сезоне 2017/18 Батт потерял место в основном составе, сыграв лишь 16 матчей и забив 1 гол, однако внёс свой вклад в победу «Вулверхэмптона» в чемпионате и выход в Премьер-Лигу.

Аренда в «Мидлсбро» 
31 августа 2018 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Мидлсбро». Дебютировал в составе «речников» 25 сентября в матче 3-го раунда Кубка Лиги против «Престон Норт Энд» (2:2).

29 января 2019 года «Сток Сити» выкупил трансфер защитника у «Вулверхэмптона» и аренда была досрочно прекращена.

Международная карьера 
Отец футболиста родом из Индии. В 2017 году Дэнни заявил о своём желании выступать за сборную Индии и встречался с главным тренером команды Стивеном Константином. Однако ему так и не удалось стать игроком сборной из-за сложностей получения индийского гражданства.

Достижения 
 «Шеффилд Уэнсдей»
 Вице-чемпион Лиги Один: 2011/2012

 «Вулверхэмптон»
 Чемпион Лиги Один: 2013/2014
 Чемпион Футбольной лиги: 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Сандерленд»